Middelalder  henviser til flere artikler:
 Middelalderen – en periode i europæisk historie
 Tidlig middelalder perioden ca. 500 – ca. 1000
 Højmiddelalderen perioden fra ca. 1000 – ca. 1350
 Senmiddelalder perioden fra ca. 1350 – ca. 1500
 Jordens middelalder – forældet betegnelse for Mesozoikum, 251 til 65,5 millioner år siden (dinosaurernes tidsalder).